Lohmühlbach ist ein Gewässername:
 Lohmühlbach (Kreuzbach), linker Zufluss des Kreuzbachs bei Freising, Oberbayern, der über den Angerbach in die Isar mündet
 Lohmühlbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach bei Wasserberndorf, Gemeinde Geiselwind, Landkreis Kissingen, Bayern
 Lohmühlbach (Zenn), rechter Zufluss der Zenn in der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern

Siehe auch:
 Lohmühlkanal